Дунлайнг () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Дунлайнг мак Эндай (V век) — предок-эпоним лейнстерского рода Уи Дунлайнге
 Дунлайнг мак Муйредайг — король Лейнстера (863—869)
 Дунлайнг мак Туатайл — король Лейнстера (1014)